Мобільні Яндекс. Карти — пошуково-навігаційна мобільна програма, розроблена компанією Яндекс. Поєднує функції пошуково-інформаційного сервісу Яндекс.Карти із навігаційними функціями. Вона показує карти місцевості та інформацію про затори. Здатна визначати місце розташування пристрою (за допомогою GPS- та ГЛОНАСС-приймача або базових станцій мобільних операторів) і будувати маршрут з урахуванням заторів.

Історія 
 4 вересня 2007 року вийшла найперша версія мобільних Яндекс. Карт для пристроїв, що підтримують Java MIDP2.0, а також мобільних телефонів на ОС Symbian та Windows Mobile. Пізніше з'явилися карти для ще чотирьох систем — iOS, Android, Blackberry, а також Samsung Bada.
 У квітні 2009 року замість растрових карт програма почала використовувати векторні, що знизило обсяг необхідного трафіку в чотири рази.
 Згодом з'явилась можливість ставити і переглядати користувацькі точки. У програмі можна подивитися, які організації є поруч із вибраною точкою.
 Голосовий пошук спочатку було запущено у альфа-режимі для пристроїв на ОС Symbian, з часом його почали активно використовувати в інших версіях мобільних Карт.
 З липня 2011 року у мобільній версії доступні Панорами.
 З липня 2012 року можна будувати маршрути містами України (та Росії) як для поїздки машиною, так і громадським транспортом. Програма враховує затори і пропонує кілька варіантів проїзду.
 Із червня 2014 року будівлі на картах стали об'ємними, а організації позначено піктограмами.

Можливості 
 Мобільна програма показує бал та карту заторів, здатна будувати маршрут з урахуванням завантаженості доріг.
 Мобільні Яндекс. Карти визначають швидкість і відстань до об'єкта залежно від того, як рухається користувач мобільної програми.
 У програму можна завантажити карти, щоб користуватися ними офлайн. Зараз можна завантажити карти 222 міст. Для повноцінної роботи мобільній програмі потрібне постійне з'єднання з мережею Інтернет. За відсутності з'єднання доступний перегляд заздалегідь завантажених карт.
 Є можливість відредагувати точку, позначену іншим користувачем.
 У Картах доступний нічний режим відображення карт.

Додаткові факти 
Карти підтримують безкоштовний трафік для користувачів мобільного зв'язку від компаній «Київстар» та «МТС Україна».

Посилання 
 Мобільні Яндекс. Карти

Джерела 

Яндекс